Список эпизодов телесериала «Голубая кровь», премьера которого состоялась на канале CBS 24 сентября 2010 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2010 - 2011)

Сезон 2 (2011 - 2012)

Сезон 3 (2012 - 2013)

Сезон 4 (2013 - 2014)

Сезон 5 (2014 - 2015)

Сезон 6 (2015 - 2016)

Сезон 7 (2016 - 2017)

Сезон 8 (2017 - 2018)

Сезон 9 (2018 - 2019)

Сезон 10 (2019 - 2020)

Сезон 11 (2020 - 2021)

Сезон 12 (2021 - 2022)

Сезон 13 (2022 - 2023)

Примечания 

Голубая кровь